Halicyclops thysanotus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tych skorupiaków została opublikowana w 1935 roku przez amerykańskiego zoologa Charlesa Brancha Wilsona.

Przypisy 

Halicyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1935 roku